Battaglia di Torino (312) – combattuta da Costantino I contro le truppe di Massenzio
 Assedio di Torino del 1706